Luis III (9 de junio de 1806 - 13 de junio de 1877) fue el gran duque de Hesse-Darmstadt desde 1848 hasta su muerte. Fue sucedido por su sobrino, Luis IV.

Vida 
Fue hijo del Gran Duque Luis II de Hesse-Darmstadt y su consorte, la princesa Guillermina de Baden. El matrimonio de sus padres era infeliz y tras su nacimiento y el de su hermano Carlos, se separó de su marido, aunque siguieron casados.

El Gran Duque Hereditario se crio junto con su hermano menor; recibió entrenamiento militar y estudió durante dos años en la Universidad de Leipzig. A partir de 1827, Luis realizó viajes educativos a Francia, Inglaterra, Austria, Italia y Bélgica.

Política 
Considerado como más de mente abierta que su padre, Luis fue la esperanza del liberalismo durante la Revolución de Marzo. Fue nombrado corregente en Hesse el 5 de marzo de 1848, después de que su padre hubiera abdicado de facto. Poco tiempo después, tras la muerte de su padre, despidió a Karl du Thil, nombró primer ministro a Heinrich von Gagern y confirmó las “demandas de marzo”. Dejó el gobierno en gran parte a sus ministros. En su opinión, era conservador, pero lo suficientemente realista como para realizar sus sueños de absolutismo principalmente en los estudios históricos y el mantenimiento de los bienes culturales tradicionales. Tendió, estrictamente por soberanía de su país, en principio más hacia el Imperio austríaco que hacia el Reino de Prusia. A partir de 1850, la política federal de Hesse bajo el reaccionario Primer Ministro Reinhard Carl Friedrich von Dalwigk se orientó en consecuencia. Tras la derrota de 1866, la separación de la Alta Hesse sólo pudo evitarse mediante la intervención del zar Alejandro II, cuñado del Gran Duque, que amenazó con invadir Prusia Oriental. Sin embargo, el Gran Ducado con la provincia de Alta Hesse tuvo que unirse a la Confederación de Alemania del Norte, a lo que - completamente en contra de las intenciones de Ludwig III. - con destino considerable a Prusia. Hessen-Homburg, el interior de Hesse, Rödelheim y Königsberg (Biebertal), sin embargo, se perdieron ante Prusia. Como pequeña compensación, el Gran Ducado recibió el Amt (Bad) Nauheim y Rumpenheim, que habían pertenecido al ahora desaparecido Electorado de Hesse-Kassel.

No participó en la proclamación imperial en Versalles el 18 de enero de 1871. Por instigación de Bismarck había finalmente liberado en 1871, el Gran Duque después durante la ocupación de Francia en la guerra francesa-alemana había caído ante los documentos prusianos en su mano, lo que probaba que Dalwigk con Napoleón III había conspirado contra Prusia.

Después de su segundo matrimonio (morganático) en 1868, Luis III se retiró de la vida pública, y el sucesor designado, el futuro Luis IV asumió en gran medida las tareas y los negocios. Después de su muerte, el gran duque Luis III fue inicialmente enterrado en la cripta de los landgraves en la iglesia de la ciudad de Darmstadt, en 1910 su ataúd fue trasladado a Rosenhöhe.

Familia 
El 26 de diciembre de 1833, en Múnich se casó con la princesa Matilde de Baviera, la hija mayor de Luis I de Baviera. De esta unión no tuvieron descendencia.

Magdalena de Hochstadten. 
Después de la muerte de su primera esposa, Luis se casó nuevamente en 1868 mediante un matrimonio morganático con la Baronesa y bailarina Ana Magdalena Appel el 20 de junio de 1868 en Darmstadt, quien fue elevada al rango de “Baronesa de Hochstätten” con motivo del matrimonio. Vivía muy retirado con su segunda esposa en el castillo de Seeheim (cerca de su hermano, el príncipe Alejandro, que vivía en el castillo de Heiligenberg ) y en el castillo de Braunshardt , que había sido comprado para su sobrino Luis IV.

Títulos y órdenes

Títulos 
 9 de junio de 1806 - 6 de abril de 1830: Su Alteza el príncipe Luis de Hesse.
 6 de abril de 1830 - 5 de marzo de 1848: Su Alteza el Gran Duque Heredero de Hesse y del Rin.

 5 de marzo de 1848 - 13 de junio de 1877: Su Alteza Real el Gran Duque de Hesse y del Rin.

Órdenes

Gran Ducado de Hesse 

  Soberano Gran Maestre de la Orden de Luis (Gran Ducado de Hesse-Darmstadt).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Felipe el Magnánimo (Gran Ducado de Hesse-Darmstadt).

Extranjeras 
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (Reino de España, 1863)
  Caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera (Reino Unido, 1865).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Torre y de la Espada (Reino de Portugal).
 Caballero gran cruz de la Orden del Águila Estense. (Ducado de Módena)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Genealogías reales Parte 46 (en inglés)
 World Roots (en inglés)

Grandes Duques de Hesse-Darmstadt
Casa de Hesse
Grandes maestres de la Orden de Luis
Grandes maestres de la Orden de Felipe el Magnánimo
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Miembros de la Orden de la Jarretera
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Estense
Nacidos en Darmstadt